Miguel Gallardo puede referirse a:

 Miguel Gallardo Paredes (1955-2022), historietista español;
 Miguel Gallardo Rodríguez, periodista español;
 Miguel Gallardo Vera (1950-2005), cantante y productor musical español.